Lotrič ist der Familienname folgender Personen:
 Mitja Lotrič (* 1994), slowenischer Fußballspieler
 Rajko Lotrič (* 1962), jugoslawischer Skispringer